Чемпионат Европы по футболу 1983 среди юношей до 18 лет — 36-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 13 по 22 мая 1983 года в Англии. Французы во 2-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация

Группа 2

Группа 13

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C 

1 Матч Англия — Шотландия закончился со счётом 4:2, но шотландцам было засчитано техническое поражение 0:3 за нелегитимное участие в матче Джона Робертсона, забившего два мяча.

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в Англии
Футбол в Европе в 1983 году
Май 1983 года
Чемпионаты Европы в 1983 году
Международные соревнования по футболу в Англии
Спорт в Великобритании в 1983 году